

Francia 
 Chiesa di San Maurizio – a Lilla

Germania 
 Chiesa di San Maurizio – a Coburgo
 Chiesa di San Maurizio – a Hattingen

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Maurizio – a Schiavi di Abruzzo

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Maurizio – a Bore
 Chiesa di San Maurizio – a Reggio Emilia
 Chiesa di San Maurizio – nella frazione di Recovato di Castelfranco Emilia

Lazio 
 Chiesa di San Maurizio – a Roma

Liguria 
Chiesa di San Maurizio – a Neirone
 Chiesa di San Maurizio – a San Maurizio di Monti, frazione di Rapallo
 Chiesa di San Maurizio – a Riva Ligure
 Chiesa di San Maurizio – a Segno, frazione di Vado Ligure

Lombardia 
 Chiesa di San Maurizio – a Colzate
 Chiesa di San Maurizio – ad Incudine
 Chiesa di San Maurizio – a Mantova
 Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore – a Milano
 Chiesa di San Maurizio – a Monza
 Chiesa di San Maurizio – a Niardo
 Chiesa di San Maurizio – a Ponte in Valtellina
 Chiesa di San Maurizio – a Vedano Olona
 Chiesa di San Maurizio – a Vigevano

Piemonte 
 Chiesa di San Maurizio – a Gravellona Toce
 Chiesa di San Maurizio – a San Maurizio d'Opaglio

Sardegna 
 Chiesa di San Maurizio – a Calasetta
 Chiesa di San Maurizio – a Ittiri
 Chiesa di San Maurizio – a Osilo

Toscana 
 Chiesa di San Maurizio – a Filettole nel comune di Vecchiano
 Chiesa di San Maurizio – a Villafranca in Lunigiana

Valle d'Aosta 
 Chiesa di San Maurizio – a Busson
 Chiesa di San Maurizio – a Fénis

Veneto 
 Chiesa di San Maurizio – a Venezia

Repubblica Ceca 
 chiesa di San Maurizio – a Olomouc

Svizzera 
 Chiesa di San Maurizio – a Bioggio
 Chiesa di San Maurizio – a Cama
 Chiesa di San Maurizio – a Chironico
 Oratorio di San Maurizio – a Lugano
 Chiesa di San Maurizio – a Maggia
 Chiesa di San Maurizio – a Osco, frazione di Faido
 Chiesa di San Maurizio – a Sankt Moritz

Pagine correlate 
 Basilica di San Maurizio
 Cattedrale di San Maurizio
 Chiesa dei Santi Maurizio e Compagni